Елена Антонова:
 
 Антонова, Елена Вадимовна (род. 1945) — советский и российский археолог-востоковед.
 Антонова, Елена Вячеславовна (род. 1971) — казахстанская лыжница.
 Антонова, Елена Петровна (род. 1952) — советская спортсменка (академическая гребля), чемпионка мира и Европы, призёр Олимпиады.